Der Dreiband-Weltcup 2017/7 war das siebte UMB/CEB-Weltcupturnier im 31. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 3. bis zum 9. Dezember im Hotel Mövenpick el-Gouna in el-Guna, nördlich von Hurghada am roten Meer statt. Es war das 2. Dreiband Weltcup-Turnier in el-Guna. Gewinner im letzten Jahr war der Koreaner Heo Jung-han der hier sein erstes Weltcupturnier gewann.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2017 wurde das Preisgeld auf 52.000 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Kim Haeng-jik
  Marco Zanetti
  Murat Naci Çoklu
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Jérémy Bury
  Nikos Polychronopoulos
  Sameh Sidhom
  Eddy Merckx
  Nguyễn Quốc Nguyện
  Heo Jung-han
  Trần Quyết Chiến

Wildcardspieler
1 × UMB : Luis Aveiga 
2 × organisierender Verband: Ihab El Messery,  Ali Hares

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Die angegebenen Matchpunkte (MP) beziehen sich nur auf die Finalrunde. Die in den Qualifikationsrunden erzielten Matchpunkte werden nicht mitgezählt.

Gesamtsieger Weltcup 2017 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2017/1 vom 6. bis zum 12. Februar in Bursa, 
 Dreiband-Weltcup 2017/2 vom 26. März bis zum 1. April in Luxor, 
 Dreiband-Weltcup 2017/3 vom 22. bis zum 28. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2017/4 vom 3. bis zum 9. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2017/5 vom 4. bis zum 10. September in Cheongju, 
 Dreiband-Weltcup 2017/6 vom 23. bis zum 29. Oktober in La Baule,

Weblinks 

 Turnierinformationen und alle Ergebnisse
 Zeitplan

Einzelnachweise 

2017 7
Karambolageveranstaltung 2017
Billardturnier in El-Guna